Mueang Phetchaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchaburi, Thailanda, cu o populație de 115.000 de locuitori și o suprafață de 283,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 24 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 184 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchaburi